Понферрада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 283 км². Население — 68767 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 116 км.

2 сентября 2011 года финишировал 13-й этап многодневной велогонки Вуэльта. В 2014 году город принял Чемпионат мира по шоссейным велогонкам.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ponferrada
 Portal Decano de la Comarca, Información Turística
 PonfeRed
 Ponferrada Virtual
 Agenda cultural de Ponferrada y El Bierzo

Города Леона
Муниципалитеты Леона